Tetín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Tetín (okres Beroun)
 Tetín (okres Jičín)